Schwarzbrot steht für:
 Roggenbrot, dunkles Brot (in Norddeutschland auch Groffbrot)
 Rheinisches Schwarzbrot, aus Roggenschrot, Roggensauerteig, Roggenflocken und Weizenmehl (im Rheinland)
 Mischbrot aus Roggen- und Weizenmehl (in Süddeutschland, Österreich und der Schweiz)
 Pumpernickel, westfälisches Vollkornbrot aus Roggenschrot

Siehe auch: